Рейс 181 может иметь следующие значения:
 Рейс 181 Lufthansa
 Рейс 181 EgyptAir